Gelbe(r) Engel steht für:
 Gelber Engel (Rose), eine Rosensorte
 Pannenhelfer des ADAC und des ÖAMTC in der Eigenwerbung, siehe Pannenhilfe
 einen ehemals vom ADAC vergebener Autopreis, siehe Auto des Jahres #Der Gelbe Engel

Siehe auch:
 Silberne Engel, siehe Assistance Partner